Liu Jia (; * 16. Februar 1982 in Peking, China) ist eine ehemalige österreichische Tischtennisspielerin chinesischer Herkunft. Sie übersiedelte 1997 nach  Österreich und wurde bereits 1998 eingebürgert. 2005 gewann sie die Europameisterschaft im Einzel. Sie nahm an fünf Olympischen Spielen teil.

Leben 

Von 1992 bis 1995 besuchte Liu das Internat der Shicha Hai Sportschule in Peking. Nach Abschluss dieser Schule qualifizierte sie sich zur Aufnahme in den Proficlub Shian Nuntan. Eine enge Freundin dort war die spätere Olympiasiegerin (Athen 2004) und Weltmeisterin (Shanghai 2005) Zhang Yining. Liu gewann die Schülermeisterschaft und belegte Platz drei in der Jugendrangliste. Dennoch hatte sie aufgrund der harten Konkurrenz durch andere chinesische Spielerinnen kaum Chancen auf internationale Einsätze. Auch das Leben im Internat dämpfte die Freude am Tischtennisspiel und ihre Eltern rieten ihr, das Training zu beenden und stattdessen zu studieren. In dieser Zeit erhielt sie ein Angebot aus Japan, das sie jedoch nicht annahm. Es ergab sich über ihren späteren Trainer Liu Yan Jun schließlich die Möglichkeit, nach Österreich zu reisen, wo sie im März 1997 ankam.

Ohne Deutsch oder Englisch zu sprechen, aber mit der Möglichkeit, beim Verein TTC Linz AG Froschberg zu spielen, übersiedelte sie nach Oberösterreich. Innerhalb des ersten Jahres lernte sie die deutsche Sprache und erzielte mit dem Sieg bei den 1st International Austrian Youth Championships in Linz einen ersten sportlichen Erfolg nach der Übersiedlung. Am 16. Februar 1998, ihrem 16. Geburtstag, wurde ihr die Staatsbürgerschaft Österreichs verliehen und sie in das Nationalteam aufgenommen.

Die 1,60 m große und 49 kg schwere Linkshänderin, in Österreich bald Susi genannt, gewann mehrere Titel bei Jugendeuropameisterschaften (1998 im Einzel, im Doppel mit Ivana Weberova und im Mixed mit Josef Simoncik (CZE), 1999 im Einzel und im Mixed mit Yu Kalun (NED)) und stieg in der Weltrangliste unter die Top-100 auf. Von 1999 bis 2015 trainierte sie als Heeressportlerin im Heeressportzentrum des Österreichischen Bundesheers. Im folgenden Jahr kam sie bei den Europameisterschaften im Einzel und im Doppel bis in das Viertelfinale und konnte sich ohne Niederlage (Weltranglistenplatz 48) für die Olympischen Spiele 2000 in Sydney qualifizieren, wo sie die Endrunde der besten 32 erreichte. Bei der Mannschafts-WM 2000 verlor sie nur eine Partie.

Es folgten das Viertelfinale bei den Weltmeisterschaften 2001 in Osaka, mehrere Staatsmeistertitel und die Bronze-Medaille im Mixed Doppel (mit Werner Schlager) bei den Europameisterschaften 2002 in Zagreb. Eine Schulterverletzung stellte 2003 die weitere sportliche Laufbahn Lius in Frage, wurde aber während eines mehrmonatigen Aufenthalts bei chinesischen Ärzten und Therapeuten in China auskuriert. 2004 verbesserte sie sich, unter anderem mit einem Sieg bei den Malaysia Open-Tischtennismeisterschaften, in der Weltrangliste bis auf den 13. Platz und nahm an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil.

2005 gewann sie die Tischtenniseuropameisterschaft und begann, sich auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 in ihrer Heimatstadt Peking vorzubereiten, an denen sie als Mitglied des österreichischen Teams teilnahm. Dabei erreichte sie im Einzel Runde 3. Mit der österreichischen Mannschaft kam sie in Gruppe A auf den zweiten Platz hinter Gastgeber China, im Bronze-Play-off schied die Mannschaft jedoch in Runde 1 gegen Japan aus dem Turnier aus.

Für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro wurde Liu als Fahnenträgerin der österreichischen Olympiamannschaft ausgewählt.

2017 wechselte Liu Jia vom Linz AG Froschberg in die deutsche Bundesliga zum Verein SV DJK Kolbermoor, den sie nach einem Meistertitel und einem Pokalsieg 2020 wieder Richtung ASKÖ Linz AG Froschberg verließ. In Linz feierte Susi gleich beim ersten Einsatz im Herbst 2020 den österreichischen Cupsieg und erreichte das Champions League Finale bei der Bubble in Linz. Dabei unterlagen die Gastgeberinnen eastside Berlin mit 2:3. Am 24. April 2022 beendete Liu Jia ihre aktive Karriere.

Seit 2017 arbeitet Liu Jia hauptberuflich im Unternehmen backaldrin The Kornspitz Company und ist dort u. a. für die China-Kontakte zuständig.

Größte Erfolge 
 2020: Champions League-Finalistin mit LINZ AG Froschberg
 2019: Deutsche-Pokalsiegerin mit Kolbermoor
 2019: Deutsche Meisterin mit Kolbermoor
 2015: Platz 1 im Europe TOP-16
 2014: Siegerin im DHS Europe Cup
 2013: Champions League-Siegerin mit LINZ AG Froschberg
 2010: Platz 2 im Einzel bei Europameisterschaft
 2009: Champions League-Siegerin mit LINZ AG Froschberg
 2008: Platz 2 im Einzel bei Europameisterschaft
 2005: Europameisterin im Einzel und Platz 3 im Mixed-Bewerb mit Werner Schlager
 2005: Siegerin im europäischen Ranglistenturnier Europe TOP-12
 2000, 2004, 2008, 2012,2016 und 2021 Olympiateilnahme
 diverse Pro-Tour-Turniersiege
 mehrfache österreichische Staatsmeisterin

Veröffentlichungen 
 Liu Jia, Peter Lenglacher: Peking – Linz und zurück, Rudolf Trauner Verlag, ISBN 3854994184

Privat 
Liu Jia hat zusammen mit ihrem dänischen Ehemann David Arvidson eine Tochter (* Juli 2011).

Turnierergebnisse

Weblinks 

 
 
  (abgerufen am 24. Juli 2021)
  (abgerufen am 24. Juli 2021)

Einzelnachweise 

Österreichischer Meister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (SV DJK Kolbermoor)
Olympiateilnehmer (Österreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Europameister (Tischtennis)
Mitglied des Heeressportverbandes
Sportler (Linz)
Chinese
Österreicher
Geboren 1982
Frau